Wörner steht für:

 Wörner (Alpen), Berg im Karwendel, Bayern/Tirol
 Wörner Gap, Bergsattel auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Wörner ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Rottmüller-Wörner (* 1942), deutsche Leichtathletin
 Anna Wörner (* 1989), deutsche Freestyle-Skierin 
 Dominik Wörner (* 1970), deutscher Sänger und Kirchenmusiker
 Elfie Wörner (1941–2006), deutsche Journalistin und Stifterin
 Emil Wörner (1841–1917), deutscher Altphilologe
 Eugen Wörner (1882–1959), Oberbürgermeister von Plauen (1933–1944)
 Florian Wörner (* 1970), deutscher römisch-katholischer Bischof
 Friedrich Wörner (1897–1990), deutscher Politiker, Provinziallandtagsabgeordneter

 Götz Wörner (* 1959), deutscher Musikverleger
 Hans Wörner (1904–1963), deutscher Schriftsteller und Journalist

 Heini Wörner, deutscher Fußballspieler
 Heinrich O. Wörner (1931–2008), deutscher Architekt
 Hilde Wörner (1894–1963), deutsche Schauspielerin
 Horst Wörner (1934–2014), deutscher Zahnmediziner
 Jan Wörner (* 1994), deutscher Handballspieler
 Johann-Dietrich Wörner (* 1954), deutscher Bauingenieur und Raumfahrtfunktionär
 Karl Heinrich Wörner (1910–1969), deutscher Musikwissenschaftler
 Liane Wörner (* 1975), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Ludwig Wörner (* 1948), bayerischer Politiker (SPD)
 Manfred Wörner (1934–1994), deutscher Politiker (CDU)
 Markus Wörner (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Michelle Wörner (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Natalia Wörner (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Rose-Marie Wörner (1927–2015), deutsche Landschaftsarchitektin
 Ulrike Wax-Wörner (* 1945), deutsche Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Wörmer
 Woerner